

Доманюв — гміна в Олавському повіті Нижньосілезького воєводства
 Доманюв — село в гміні Доманюв Олавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Доманюв — село в гміні Пшитик Радомського повіту Мазовецького воєводства